Amol steht für:

 Amol, eine Stadt im Iran
 Amol (Landkreis) im Iran
 Amol (Ostmiomaffo), ein Dorf im indonesischen Distrikt Ostmiomaffo in Westtimor